Камышев — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Камышев, Арман Габидуллович (1991) — казахстанский велогонщик.
 Камышев, Владимир Николаевич (1925—1945) — младший лейтенант Советской армии, Герой Советского Союза.
 Камышев, Владимир Максимович (1923 −1943) — лейтенант, герой Советского Союза.
 Камышев, Евгений Викторович (1924—2014) — полный кавалер ордена Славы.
 Камышев, Иван Павлович (1925—1945) — Герой Советского Союза.
 Камышев, Илья Владиславович (1997) — российский футболист.
 Камышев, Николай Сергеевич (1899—1985) — советский ботаник.
 Камышев, Олег Робертович (1967) — советский, киргизский и российский футболист.

Топоним 
 Камышев — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.

См. также 
 Дуб Камышева
 
 Камышеваха